Adamiak ist der Familienname folgender Personen:

 Elżbieta Adamiak (* 1964), polnische katholische feministische Theologin
 Josef Adamiak (1932–2014), deutscher Fotograf und Kunsthistoriker